7-я смешанная авиационная дивизия (7-я сад) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне, переформированное в 1942 году в Управление ВВС 3-й ударной армии.

История наименований дивизии 
 7-я смешанная авиационная дивизия;
 ВВС 3-й ударной армии;
 211-я ближнебомбардировочная авиационная дивизия;
 211-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия;
 211-я штурмовая авиационная дивизия;
 211-я штурмовая авиационная Невельская дивизия;
 211-я штурмовая авиационная Невельская Краснознамённая дивизия;
 211-я штурмовая авиационная Невельская Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 211-я штурмовая авиационная Невельская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 211-я штурмовая авиационная Невельская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 211-я истребительно-бомбардировочная авиационная Невельская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия;;
 Войсковая часть (Полевая почта) 35528.

История и боевой путь дивизии 
Дивизия сформирована в июне 1940 года в Прибалтийском военном округе. На 22 июня 1941 года управление дивизии базировалась в Митаве; полки, входящие в состав дивизии базировались на аэродромах Шавли, Митаве, Паневежиса. Имела в своём составе 188 самолётов, из них 24 неисправных. С начала войны действует в Прибалтике, понесла очень большие потери, затем отступает на восток, в течение июля 1941 года действует в Псковской области, с августа 1941 по февраль 1942 года действует в Новгородской области, в районе Демянска.

На 4 июля 1941 года имела в составе 26 самолётов (2 И-16, 19 И-15 бис, 2 И-153 и 3 СБ), при личном составе: командного- 536 человек, младшего командного состава — 1422 человека, рядовых — 1260. Всего — 3218. На 8 июля 1941 года имела в распоряжении только 21 самолёт.

Части дивизии в ходе приграничных боев сдерживали наступающие немецкие части группы армий «Север» в Прибалтике, прикрывали войска фронта, отступавшие к городам Старая Русса и Холм. В июле и августе поддерживала войска 11-й и 34-й армий в ходе контрударов под Сольцами и Старой Руссой, осенью вели боевые действия в составе ВВС 34-й армии восточнее Демянска.

В январе 1942 года дивизия участвовала в Торопецко-Холмской операции, поддерживая наступление 3-й ударной армии на холмском направлении. Дивизия базировалась в январе на аэродромах
Мартюшино, Павлиха, Жары, Лежнево, Залучье, Пено. В феврале — на аэродромах Торопец и Пено. Штаб дивизии располагался в деревне Перелесок, город Пено и затем город Торопец.

По состоянию на 11 февраля 1942 года дивизия насчитывала 48 боеготовых самолётов: Як-1 — 8 (163-й иап), И-16 — 15 (728-й иап), Р-5 — 7 (621-й нбап), У-2 — 18 (9 — 670-й лбап и 9 — 663-й лбап). 22 февраля 1942 года обращена на формирование Управления ВВС 3-й ударной армии.

В составе действующей армии дивизия находилась с 22 июня 1941 года по 22 февраля 1942 года.

Состав 
На 22.06.1941 года
 9-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Паневежис
 10-й истребительный авиационный полк — Шавли
 46-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Шавли
 238-й истребительный авиационный полк (в стадии формирования) — Паневежис
 241-й штурмовой авиационный полк (в стадии формирования) — Митава

В разное время

 411-й ближне-бомбардировочный авиационный полк (13.07.1941 — 22.08.1941), расформирован,
 46-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья;
 62-й штурмовой авиационный полк (с 14.08.1941 г. по 28.08.1941), Ил-2, аэродромы Выползово, Едрово.
 243-й штурмовой авиационный полк (c 16.08.1941 г. по 19.09.1941), убыл в Воронеж, Ил-2.
 6-й истребительный авиационный полк (00.12.1941 — 08.02.1941)
 9-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (06.1940 — 25.06.1941)
 10-й истребительный авиационный полк (15.07.1940 — 16.07.1941), Шяуляй (до 22.06.1941 г.)
 31-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
 41-й истребительный авиационный полк (14.08.1941 — 06.10.1941)
 46-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
 163-й истребительный авиационный полк (январь-февраль 1942)
 238-й истребительный авиационный полк
 241-й штурмовой авиационный полк (с мая 1941 по 02 июля 1941)
 272-й истребительный авиационный полк (00.10.1941 — 20.11.1941)
 415-й истребительный авиационный полк (24.08.1941 — 27.09.1941)
 621-й ночной бомбардировочный авиационный полк (У-2, Р-5) (07.01.1942 — 22.02.1942), 17.03.1942 г. переформирован в 621-й шап
 663-й легко-бомбардировочный авиационный полк (У-2) — 10.05.1942), расформирован
 670-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк (У-2) (31.12.1941 — 22.02.1942), расформирован 03.03.1942 г.
 728-й истребительный авиационный полк (22.01.1942 — 15.05.1942), передан в состав 212-й смешанной авиадивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта.

Подчинение

Командиры 
 полковник Петров Павел Максимович (08.08.1940 — 21.01.1942)
 полковник Самохин Иван Климентьевич (22.01.1942 — 22.02.1942)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевые документы 7-й сад. Сайт «Память народа»
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник
 Журнал о боевых действиях 7 сад.

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Ржевской битвы
Участники Прибалтийской оборонительной операции